Schlossgraben oder Schloßgraben steht für:

Bauwerk oder ein Bauwerksteil:
 generisch ein Graben vor oder um ein Schloss (Architektur), darunter:
 Schlossgraben (Darmstadt), beim Residenzschloss Darmstadt, mit jährlichem Schlossgrabenfest
 Burgstall Schlossgraben, ehemalige Wasserburg bei Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Gewässer:
 Schlossgraben (Igelsbach), linker Zufluss des Igelsbachs bei Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schloßgraben (Nahe) oder Schlossgraben, rechter Zufluss der Nahe in Bad Sobernheim, Landkreis Bad Kreuznach. Rheinland-Pfalz
 Schloßgraben (Ottmarsfelder Graben), linker Zufluss des Ottmarsfelder Grabens bei Höttingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schloßgraben (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Entermainsbach, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schloßgraben (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Tauber) nach Frauental, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burggraben
 Burgstall Alte Schlossgräben
 Schlossgrabenbach
 Schloßgrundgraben
 Schloss Graben, ehemalige Burg in Rudolfswerth (heutiges Novo mesto in Slowenien) gelegen
 Schlösslegraben, rechter Zufluss des Krähenbachs (zur Donau) an der Unteren Mühle, Gemeinde Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg